Джереми Соул (, род. 1975, , Айова) — американский композитор, известный созданием музыки для компьютерных игр и фильмов.

Биография 
Джереми Соул родился в семье художницы и учителя музыки в 1975 году в городе , штат Айова. Заниматься музыкой он начал в четыре года, примерно в этом же возрасте написал свою первую композицию. В двенадцать лет Джереми начал изучать музыку с университетскими преподавателями, попутно совершенствуя навыки игры на пианино и скрипке в симфоническом оркестре. Помимо музыки у Джереми было ещё одно хобби — видеоигры. Он играл сразу на четырёх платформах (Atari 2600, Atari 7800, NES и Sega Master System) и постепенно стал задумываться о том, почему в играх нет оркестровой музыки.

В 19 лет Джереми переехал в Сиэтл и устроился в местное отделение SquareSoft. Джереми продолжал выполнять многочисленные тестовые задания и, чтобы казаться взрослым, отрастил бороду. В конце концов он был принят на работу и начал работать над своей первой игрой — The Secret of Evermore. Позже SquareSoft переехала в Лос-Анджелес, а Джереми устроился в компанию Humongous Entertainment, состоявшую на тот момент из трех человек и включавшую компанию Cavedog Entertainment и разрабатывавшую стратегию в реальном времени Total Annihilation. Несмотря на финансовые трудности, Джереми уговорил руководство выделить деньги на создание оркестровой музыки.

Вышедшая 1997 году Total Annihilation оказалась успешной, а Джереми Соул в один миг превратился в известнейшего композитора. Его музыку можно услышать в таких играх, как Star Wars: Knights of the Old Republic, Icewind Dale, Neverwinter Nights, Dungeon Siege, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion, The Elder Scrolls V: Skyrim, Warhammer 40,000: Dawn of War, Prey, Guild Wars и многих других. В 2007 году за саундтрек к TES 4: Oblivion Джереми получил MTV Video Music Award.

Работы

Видеоигры 

 Secret of Evermore (1995)
 Freddi Fish & Luther’s Maze Madness (1996)
 Freddi Fish & Luther’s Water Worries (1996)
 Pajama Sam: No Need to Hide When It’s Dark Outside (1996)
 Putt-Putt and Pep’s Dog On a Stick (1996)
 Putt-Putt Travels Through Time (1996)
 Total Annihilation (1997)
 Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell (1997)
 Pajama Sam’s SockWorks (1997)
 Young Dilbert Hi-Tech Hijinks (1997)
 Total Annihilation: Core Contingency (1998)
 Pajama Sam: Lost and Found (1998)
 Spy Fox Cheese Chase (1998)
 Spy Fox in "Dry Cereal" (1998)
 Total Annihilation: Kingdoms (1999)
 Icewind Dale (2000)
 Giants: Citizen Kabuto (2000)
 Rugrats Totally Angelica Boredom Buster (2000)
 Amen: The Awakening (прервано в 2000)
 Beauty and the Beast (2000)
 Putt-Putt’s One-Stop Fun Shop (2000)
 Icewind Dale: Heart of Winter (2001)
 Azurik: Rise of Perathia (2001)
 Baldur's Gate: Dark Alliance (2001)
 Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001)
 Final Four 2002 (2001)
 Rugrats in Paris: The Movie (2001)
 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
 Dungeon Siege (2002)
 The Elder Scrolls III: Morrowind (2002)
 Natural Selection (2002)
 Neverwinter Nights (2002) (музыка позже использована в Neverwinter Nights 2)
 SOCOM: U.S. Navy SEALs (2002)
 Star Wars: Bounty Hunter (2002)
 Magic School Bus Explores the World of Animals
 Harry Potter: Quidditch World Cup (2003)
 Sovereign (прервано в 2003)
 Star Wars: Knights of the Old Republic (2003) (музыка позже использована в Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords)
 Impossible Creatures (2003)
 Unreal II (2003)
 Dungeon Siege: Legends of Aranna (2003)
 Armies of Exigo (2004)
 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
 Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (2004)
 Warhammer 40,000: Dawn of War (2004)
 Kohan II: Kings of War (2004)
 Guild Wars Prophecies (2005)
 Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
 Dungeon Siege II (2005)
 Company of Heroes (2006)
 Company of Heroes: Opposing Fronts (2007)
 Company of Heroes: Tales of Valor (2009)
 Warhammer: Mark of Chaos (2006)
 The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006)
 Prey (2006)
 Guild Wars Factions (2006)
 Guild Wars Nightfall (2006)
 Guild Wars Eye of the North (2007)
 Supreme Commander (2007)
 Supreme Commander: Forged Alliance (2007)
 Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники (2009)
 Order of War (2009)
 zOMG! (2009)
 Metal Gear Solid: Peace Walker (2010) - вместе с другими 
 The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)
 Deep Black (2011)
 Otomedius Excellent (2011) - вместе с другими
 Guild Wars 2 (2012)
 World of Warcraft: Mists of Pandaria (2012)
 War Thunder (2012) - вместе с Захаром Антоновым и Георгием Жеряковым
 The Elder Scrolls Online (2014) - заглавная тема
 Dota 2 (2015) - набор музыки International 2015 (продюсер)

Другие работы 
 The Walk — фильм
 Ecstasy — спектакль
 Storyeum — спектакль
 «Passion is Everywhere» — международная рекламная кампания
 Journey Toward Creation (2003) — фильм
 2003 MTV Movie Awards (2003) — наградное шоу
 C.S. Lewis: Beyond Narnia (2005) — документальный фильм
 Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф (фильм, 2005) — заглавная тема
 Beyond the Yellow Brick Road: The Making of Tin Man (2007) — фильм
 Florence Nightingale (2008) — фильм
 The Offering (2009) — фильм
 Dracula’s Stoker (2009) — фильм
 Witch Creek (2010) — фильм

Награды

Примечания

Ссылки 
 

Композиторы музыки для компьютерных игр
Композиторы по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1975 году
Сотрудники Square Enix